Голунський Володимир Миколайович (нар. 11 січня 1948, Новоград-Волинський) — український мистецтвознавець.
 Голунський Сергій Олександрович (4 (16) липня 1895 Москва — 29 листопада 1962 Москва) — радянський правознавець, фахівець з міжнародного права і криміналістики.